Eric Adams peut faire référence à :
 Eric Adams, chanteur américain de heavy metal ;
 Eric Adams, homme politique américain et maire de New York.

Homonymie de personnes